Sankt Ottilia, Heilige Ottilia steht für:

Sankt Ottilia, St. Ottilia ist der Name folgender geographischer Objekte:
 zahlreiche Kirchen, siehe Ottilienkirche
 Kloster Grimmenstein, Kapuzinerinnenkloster in der Schweiz

Siehe auch:
 Sankt Odilia – ein Überblick
 Sankt Ottilien